Changé (Mayenne)
 Changé (Sarthe)
 Chenillé-Changé